Стрельников, Виктор:
 Стрельников, Виктор Иванович (род. 1946) — Главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины (1999—2002).
 Стрельников, Виктор Кузьмич (1924—до 1985) — шофёр горно-химического комбината «Каратау», Герой Социалистического Труда.